

Заруби — село в гміні Сейни Сейненського повіту Підляського воєводства

Заруби — найвища гора Малих Карпат, розташована біля села Смолениці, округ Трнава, Трнавський край